

Patronyme 

 Edgar Tinel (1854-1912), compositeur et pianiste belge ;
 Emma Coeckelbergh (1851-1921) aussi connue sous le nom d’Emma Tinel, poétesse belge, épouse d'Edgar Tinel ;
 Jules Tinel (1879-1952), neurologue français ;
 Koenraad Tinel (1934-), sculpteur et dessinateur belge ;

Nom commun 
 Salle du tinel : salle où les gens de maison prennent leur repas.
 Grand tinel du Palais des papes : salle des festins du palais pontifical.